

Geografia 
 Francia
 Cantone di Millas – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Perpignano
 Millas – comune nella regione dell'Occitania
 Spagna
 Santiago Millas – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Juan José Millás – scrittore spagnolo

Altro 
 90 millas – album discografico di Gloria Estefan pubblicato nel 2007
 600 Millas – film del 2015 diretto da Gabriel Ripstein